Klein Sándor (1875–?) mezőgazdász, újságíró, műgyűjtő
 Klein Sándor (1874/1883?–1953) Diskai Sándor (művészneve: Diskay) festőművész, fotográfus születési neve
 Klein Sándor (1898-?) Kőrösi Sándor festőművész születési neve
 Klein Sándor (1941) pszichológus
 Klein Sándor (1966) tollaslabdázó